Club Brugge w sezonie 2013/2014 – klub ten grał w rozgrywkach klubowych w Belgii i w Europie.

Club Brugge zakończył ten sezon jako drugi zespół w Eerste klasse, o dwie pozycje w tabeli wyżej niż rok wcześniej. W Pucharze Belgii odpadł w 1/8 finału, podobnie jak rok wcześniej. Brał udział w eliminacjach do Ligi Europy, gdzie odpadł w drugiej rundzie, przegrywając w dwumeczu ze Śląskiem Wrocław.

Jupiler Pro League

Wyniki 

(own) – gol samobójczy

Puchar Belgii

Wyniki

Rozgrywki europejskie

Wyniki

Bibliografia 
 pl.fctables.com/teams/club-brugge-182864 (ang.) [Dostęp:05.08.2018] – sekcja dot. rozgrywek krajowych
 www.90minut.pl/ [Dostęp:05.08.2018] – sekcja rozgrywki europejskie

Club Brugge w poszczególnych sezonach